Okręty US Navy o nazwie USS "Camel":
 Pierwszy  był uzbrojonym slupem. Zakupiony w 1813.
 Drugi  był zbiornikowcem. Zwodowany w 1943 jako "William H. Carruth".

Camel